Gabriel Popescu (Craiova, 23 de dezembro de 1973) é um ex-futebolista romeno.

Em clubes, Gabi (como era apelidado) fez mais sucesso no Universitatea Craiova. Defendeu também Electroputere Craiova, Salamanca, Valencia, Numancia, Dinamo Bucureşti, National/Progresul e Suwon Samsung Bluewings.

Pendurou as chuteiras em 2005, no clube japonês JEF United.

Pela Seleção Romena de Futebol, Gabi disputou a Copa do Mundo FIFA de 1998. Atuou em três partidas dos Tricolores.

Futebolistas da Roménia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Futebolistas da Unión Deportiva Salamanca
Futebolistas do Club Deportivo Numancia de Soria
Futebolistas do Valencia Club de Fútbol
Futebolistas do FC Dinamo București
Futebolistas do Universitatea Craiova
Futebolistas do Suwon Samsung Bluewings
Futebolistas do Naţional Bucureşti